Das ist eine Liste der Basiliken der römisch-katholischen Kirche. Eine Basilika ist eine Kirche mit bestimmten Privilegien, die ihr der Papst eingeräumt hat. Nicht alle Kirchen mit der Bezeichnung Basilika in ihrem Titel haben diesen kirchenrechtlichen Status (Basilicae ab immemorabili, „von Alters her, seit unerinnerlicher Zeit“). Außerdem ist Basilika auch eine Bezeichnung für einen architektonischen Konstruktionstyp im Kirchenbau, was in keinem Zusammenhang mit dem Kirchentitel steht.

Basiliken in Asien

Basiliken in Afrika

Basiliken in Nord- und Mittelamerika und der Karibik

Basiliken in Südamerika

Basiliken in Australien und Ozeanien

Basiliken in Europa

Statistiken 
Es gab 2020 insgesamt 1818 Basiliken (davon 4 Basilica maior und 1814 Basilica minor).

Die folgenden Länder haben mehr als 100 Basiliken 
 Italien (576)
 Frankreich (173)
 Polen (154)
 Spanien (124)

Die folgenden Länder haben 10 bis 100 Basiliken 
 Vereinigte Staaten (88)
 Deutschland (78)
 Brasilien (71)
 Argentinien (48)
 Kolumbien (39)
 Österreich (36)
 Mexiko (32)
 Belgien (30)
 Niederlande (27)
 Indien (26)
 Kanada (25)
 Ungarn (16)
 Venezuela (16)
 Tschechien (15)
 Philippinen (15)
 Slowakei (15)
 Peru (13)
 Portugal (13)
 Schweiz (12)
 Ecuador (12)

Die folgenden Städte und Gemeinden haben mehr als 10 Basiliken 
 Rom (66)
 Buenos Aires (15)
 Krakau (13)
 Bologna (11)
 Florenz (11)

Ehemalige Basiliken

Unklare Fälle 
Die folgenden Kirchen werden teilweise als Basiliken geführt, aber ihr Status ist nicht belegt. Nicht alle sind bauliche Basiliken.

Weblinks 
 List of all Minor Basilicas from Giga-Catholic Information
Spezielles:
 List of all Basilicas in India from Notes on India

Quellen 

!
Basiliken
Basiliken
!